Ikkarluit bezeichnet:
 Ikkarluit (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikkarluit (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikkarluit (Inselgruppe, Nuuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarluit (Inselgruppe, Paamiut), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikkarluit (Inselgruppe, Qaqortoq) (Sorteskær), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland